Dymer – rzeka, górny bieg Pisy (Wadąga), do jeziora Dadaj
 Dymer – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Dymer (ukr. Димер) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie wyszogrodzkim